Parafie pod wezwaniem świętego Wojciecha:
 parafia św. Wojciecha w Częstochowie
 parafia św. Wojciecha w Gawłuszowicach
 parafia św. Wojciecha w Gorzędzieju
 parafia św. Wojciecha w Koszalinie
 parafia Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Wojciecha w Lipce
 parafia św. Wojciecha w Łodzi
 parafia św. Wojciecha w Mikołowie
 parafia św. Wojciecha w Ostrołęce
 parafia św. Wojciecha w Poznaniu
 parafia św. Wojciecha w Radzionkowie
 parafia św. Wojciecha w Stodołach
 parafia św. Wojciecha w Sztutowie
 parafia św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Trzcielu
 parafia św. Wojciecha w Wałbrzychu
 parafia św. Wojciecha we Włynkówku
 Parafia św. Wojciecha w Zagrobie

Zobacz też 
 kościoły pod tym wezwaniem

Wojciech św.